Бреднево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бреднево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Бреднево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.